Aeropuerto de Berlín puede referirse a:

 Aeropuertos de Berlín
 Aeropuerto de Berlín-Tegel: cerrado en 2020, anteriormente fue el principal aeropuerto de Berlín.
 Aeropuerto de Berlín-Tempelhof: cerrado en 2008, actualmente es un parque de Berlín.

 Aeropuertos en el estado de Brandenburgo
 Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt: inaugurado el 31 de octubre de 2020, actual aeropuerto de Berlín, construido sobre el antiguo Aeropuerto de Berlín-Schönefeld.
 Aeropuerto de Berlín-Schönefeld: funciona como terminal del Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt. Hasta 2020 operó como aeropuerto independiente.